Příjmení Černych nosí více významných osobností:

 Alexandr Černych (* 1965) – bývalý ruský hokejový útočník
 Fiodor Černych (* 1991) – litevský fotbalový útočník a reprezentant ruského původu
 Ljudmila Černychová (1935–2017) – ruská astronomka
 Nikolaj Černych (1931–2004) – ruský astronom